Districte de Tumbes, districte a la província de Tumbes al departament de Tumbes al nord del Perú
 Província de Tumbes, províncies del Perú al departament de Tumbes al nord del Perú
 Regió de Tumbes, regió del Perú, davant l'Oceà Pacífic
 Tumbes (ciutat), ciutat del nord-oest del Perú, a la vora del riu Tumbes